Do soutěže mužské čtyřhry na newyorském grandslamu US Open 2015 nastoupilo šedesát čtyři párů. Obhájcem titulu byl první pár světa amerických dvojčat Boba a Mika Bryanových, kteří ve Flushing Meadows triumfovali pětkrát. V úvodním kole však nestačili na krajany Steva Johnsona a Sama Querreyho po třísetovém průběhu.

Vítězem čtyřhry se stal dvanáctý nasazený francouzský pár Pierre-Hugues Herbert a Nicolas Mahut, který ve finále zdolal britsko-australské turnajové osmičky Jamieho Murrayho s Johnem Peersem bez ztráty servisu po dvousetovém průběhu 6–4 a 6–4. Oba šampioni tak získali premiérový grandslamový titul, jenž pro Mahuta představoval jubilejní desáté turnajové vítězství ze čtyřhry na okruhu ATP tour a pro Herberta třetí takovou deblovou trofej.

Po utkání pak při slavnostním ceremoniálu Herbert uvedl: „Jsem moc šťastný, že jsme to dokázali. Je to parádní pocit být vítězem grandslamu.“ Následně ještě pochválil svého spoluhráče: „Moc si spolupráce s Nicolasem cením. Moc si ho vážím a jsem rád, že s ním mohu hrát.“ Mahut po finále konstatoval: „Byl to neuvěřitelný zápas s úžasnou atmosférou. Dokázali jsme velkou věc a oba jsme teď moc šťastní. Pierre odehrál skvělé utkání a patří mu proto velký dík. Věřím, že tenhle úspěch nás povzbudí do další práce, a že tohle není poslední velký titul, který jsme získali.“

Brit a Australan prohráli už druhé finále mužské čtyřhry v jednom roce, když předtím neuspěli ani ve Wimbledonu. Zklamaný finalista Jamie Murray uvedl: „Už vím, jak se cítil Andy, když tak dlouho čekal na svůj první grandslamový titul.“ Jeho kolega Peers doplnil: „Je to zklamání, ale už s tím nic neuděláme. Máme za sebou skvělý rok a musíme si z toho vzít jen to pozitivní, abychom mohli být příště silnější. Prohráli jsme, ale i to nás nakopne do další práce. Bez toho to nejde. Uděláme maximum, abychom v příštím roce došli až na vrchol.“

Každý z vítězů si do žebříčku ATP připsal 2 000 bodů a dvojice si rozdělila částku 570 000 dolarů.

Nasazení párů 
  Bob Bryan /  Mike Bryan (1. kolo)
  Ivan Dodig /  Marcelo Melo (1. kolo)
  Jean-Julien Rojer /  Horia Tecău (čtvrtfinále)
  Marcin Matkowski /  Nenad Zimonjić (čtvrtfinále)
  Simone Bolelli /  Fabio Fognini (1. kolo)
  Rohan Bopanna /  Florin Mergea (čtvrtfinále)
  Marcel Granollers /  Marc López (3. kolo)
  Jamie Murray /  John Peers (finále)
  Daniel Nestor /  Édouard Roger-Vasselin (3. kolo)
  Alexander Peya /  Bruno Soares (1. kolo)
  Vasek Pospisil /  Jack Sock (1. kolo)
  '''Pierre-Hugues Herbert /  Nicolas Mahut (vítězové)
  Pablo Cuevas /  David Marrero (1. kolo)
  Juan Sebastián Cabal /  Robert Farah (2. kolo)
  Raven Klaasen /  Rajeev Ram (3. kolo)
  Feliciano López /  Max Mirnyj ''(1. kolo)

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

1. sekce

2. sekce

Dolní polovina

3. sekce

4. sekce

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

US Open 2015